Финоге́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Финогеева, Вера Александровна (1919—1974) — советская театральная актриса, заслуженная артистка Карело-Финской ССР (1951), заслуженная артистка Карельской АССР (1959).
 Финогеева, Елена Владимировна (род. 1958) — российская актриса театра и кино.